Военни звания във Военноморските сили на Република България

Източници 
 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 

Военноморски сили на България